Begraafplaats van Templeuve (Tournai), een gemeentelijke begraafplaats in het Belgische Templeuve, met een aantal Britse oorlogsgraven, bij de CWGC geregistreerd als Templeuve Communal Cemetery, Tournai
 Begraafplaats van Templeuve (Frankrijk), een gemeentelijke begraafplaats in het Franse Templeuve, met een aantal Britse oorlogsgraven, bij de CWGC geregistreerd als Templeuve Communal Cemetery, Nord